Die Divizia Națională 2009/10 war die 19. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 5. Juli 2009 und endete am 23. Mai 2010. Vom 19. November 2009 bis 5. März 2010 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum zehnten Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 12 Mannschaften traten an insgesamt 33 Spieltagen jeweils drei Mal gegeneinander an. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten ein Heimspiel mehr als die Teams auf den unteren sechs Plätzen. Absteiger gab es nicht, da die Liga im folgenden Jahr auf 14 Vereine aufgestockt wurde.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Moldova 2009/10 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200910
Fußballsaison 2009/10